Bergs församling kan syfta på:
Bergs församling, Skara stift – en församling i Skara stift
Bergs församling, Växjö stift – en tidigare församling i Växjö stift –2010
Bergs församling, Härnösands stift – en församling i Härnösands stift
Bergs församling, Västerås stift – en tidigare församling i Västerås stift –2006